Мурзи́ха — название населённых пунктов в России:

 Мурзиха — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Мурзиха — деревня в Елабужском районе Республики Татарстан.
 Мурзиха — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Мурзиха — бывшая деревня и пристань на Каме в Алексеевском районе Республики Татарстан, затопленная Куйбышевским водохранилищем.